Эдда может означать:
 Эдда —  произведение германо-скандинавской мифологии.
 Эдда — название астероида.